Pennings (achternaam), Nederlandse familienaam
 Harry Pennings, Nederlands bedrijfsbestuurder
 Jeannette Pennings, Nederlands bobsleester en atlete
 Rinke Pennings, Nederlands voetballer
 Wilbert Pennings, Nederlands atleet, vooral hoogspringer
 Willy Pennings (1933), textielkunstenaar
 Wout Pennings, Nederlands popgitarist

Zie ook 
 Penning (doorverwijspagina)
 Penninx (doorverwijspagina)